Rite har flere betydninger:
Rite (religiøs)
Rite (korrekt)

Se også
Ceremoni, Ritual, Skik
Liturgi
Konvention

de:Promotion (Doktor)#Bewertung